Het WTA-toernooi van Antwerpen in 2006 werd van 13 tot en met 19 februari gehouden. Amélie Mauresmo won het toernooi. Ze was als tweede geplaatst en ze versloeg de als eerste geplaatste thuisspeelster Kim Clijsters in de finale met 3-6, 6-3, 6-3. Het was Mauresmo's tweede toernooizege in Antwerpen.

De speelster die dit toernooi drie keer weet te winnen binnen vijf jaar mag een diamanten racket ter waarde van 1 miljoen euro mee naar huis nemen. Venus Williams kon dit jaar mits winst de trofee mee naar huis nemen, maar ze moest in laatste instantie verstek laten gaan door een blessure. Mauresmo won het toernooi voor de tweede keer op rij en kan de komende drie edities een gooi doen naar de trofee.

Geplaatste speelsters 
  Kim Clijsters (finale)
  Amélie Mauresmo (winnares)  Nadja Petrova (halve finale)
  Jelena Dementjeva (halve finale)
  Patty Schnyder (kwartfinale)
  Francesca Schiavone (eerste ronde)
  Daniela Hantuchová (tweede ronde)
  Ana Ivanović ''(tweede ronde)

Speeltabel

Legenda 
Q - Qualifier
WC - Wild Card
LL - Lucky Loser

Externe link 
  Toernooischema WTA

Antwerpen 2006
Antwerpen